Дени́с Влади́мирович Лактио́нов, известный в Южной Корее как Ли Сон Нам (; ) — российский и южнокорейский футболист и тренер.

Карьера

Клубная 
Воспитанник футбольной школы посёлка Краснозёрское, которую тренировал его отец. В 1994 и 1995 годах выступал за клуб «Сахалин» Холмск во второй лиге России. Из-за чрезвычайно низкой заработной платы, около 100 долларов в месяц вместе с одноклубниками разгружал контейнеры в порту. В 1995 он стал лучшим бомбардиром в сахалинской команде. Затем «Сахалин» потерял статус профессионального клуба, и 19-летний Лактионов, который 5 месяцев не получал зарплату, отправился продолжать карьеру в соседнюю с российским Дальним Востоком страну — Южную Корею.

В 1996—2007 годах Лактионов выступал за клубы К-Лиги. Летом и осенью 2002 обсуждалась вероятность перехода полузащитника сборной в московский ЦСКА, однако в итоге трансфер и дебют игрока в российском чемпионате не состоялись.

В июле 2003 года Лактионов получил гражданство Республики Корея, а также новое имя Ли Сон Нам (в честь города и клуба в котором выступал на тот момент).

В 2006—2007 годах выступал в клубе «Сувон Самсунг Блюуингз», с которого началась его корейская карьера и в котором за первые семь лет он добился наибольших успехов на клубном уровне.

23 декабря 2007 года подписал двухлетний контракт с новосибирской «Сибирью», осуществив мечту играть за родной город.

27 августа 2008 года по обоюдному согласию расторгнул контракт, но 22 декабря 2008 года подписал новое соглашение с «Сибирью». В конце 2009 года контракт Лактионова с клубом истёк. Он хотел завершить карьеру в родном Новосибирске, однако летом 2011 года возобновил карьеру футболиста, став играющим тренером «Томи». Дебютировал 13 августа 2011 года в домашней игре со «Спартаком» Нальчик. Эта игра так и осталась для Лактионова единственной за томскую команду.

В сборной 
В 1998 году был приглашён в молодёжную сборную России, в которой выступал два года (7 матчей, 2 гола).

В 2002 году, перед чемпионатом мира в Японии и Корее, Лактионов вошёл в предварительный список игроков российской сборной. 17 мая 2002 года дебютировал в составе сборной России в матче со сборной Белоруссии (1:1) в рамках московского Кубка LG, но в итоге в окончательный состав сборной на чемпионат мира включён не был, так как был подвержен травмам. После неудачного выступления сборной России на чемпионате и смены тренерского штаба Лактионов повторно был вызван в расположение команды и сыграл ещё в одном товарищеском матче со сборной Швеции (1:1).

Тренерская 
В 2010 году поступил в Высшую школу тренеров в Молдавии. Сообщалось, что «Сувон» готов предоставить ему работу тренера.

6 января 2011 года главный тренер ФК «Томь» Валерий Непомнящий сообщил, что Лактионов вошёл в тренерский штаб клуба в качестве переводчика корейского полузащитника команды Ким Нам Иля. Летом 2011 года был дозаявлен за клуб в качестве игрока.

Перед сезоном первенства ПФЛ 2019/20 возглавил клуб «Родина» (Москва).

Зимой 2020 года возглавил клуб «Рига», выступающий в Высшей лиги Латвии и принадлежащий, как и клуб «Родина», предпринимателю Сергею Ломакину.

Статистика

Клубная

В сборной 

Итого: 2 матча / 0 голов; 0 побед, 2 ничьи, 0 поражений.

Достижения

Командные 
«Сувон Самсунг Блюуингз»
 Чемпионат Южной Кореи
 Чемпион (2): 1998, 1999
 Серебряный призёр (2): 1996, 2006
 Кубок Южной Кореи
 Обладатель: 2002
 Финалист (2): 1996, 2006
 Кубок корейской лиги
 Обладатель (3): 1999, 2000, 2001
 Суперкубок Южной Кореи
 Обладатель (2): 1999, 2000
 Азиатский кубок чемпионов
 Обладатель (2): 2001, 2002
 Суперкубок Азии
 Обладатель (2): 2001, 2002
«Соннам Ильхва Чхонма»
 Чемпионат Южной Кореи
 Чемпион: 2003
 Кубок Южной Кореи
 Обладатель: 2004
 Лига чемпионов АФК
 Финалист: 2004
«Сибирь»
 Первый дивизион
 Серебряный призёр: 2009
 Кубок России
 Финалист: 2009/10

Индивидуальные 
 Лучший ассистент чемпионата Южной Кореи: 1997
 Лучший бомбардир кубка Южной Кореи: 1996
 Лучший бомбардир кубка корейской лиги: 1999
 Член символической сборной чемпионата Южной Кореи (3): 1999, 2000, 2003
 Член символической сборной первого 10-летия клуба «Сувон Самсунг Блюуингз»

Личная жизнь 
Жена — Юлия. Сын — Никита, дочери — Екатерина и Софья.

Примечания

Ссылки 
 Денис Лактионов: Корейцам мы кричали «Гав! Гав! Гав!» — sports.ru, 23 декабря 2011

Футболисты России
Футболисты Республики Корея
Игроки сборной России по футболу (до 21 года)
Игроки сборной России по футболу
Игроки ФК «Портовик» Холмск
Игроки ФК «Сувон Самсунг Блюуингз»
Игроки ФК «Соннам»
Игроки ФК «Пусан Ай Парк»
Игроки ФК «Сибирь»
Игроки ФК «Томь»
Игроки ФК «Канвон»
Футбольные тренеры России
Тренеры ФК «Родина»
Тренеры ФК «Рига» (2015)